Абгар IX Великий (Луций Элий Абгар; , ) — представитель сирийской царской династии, правитель Осроены в 177—212 годах.

Во времена правления Абгара IX Великого христиане пользовались покровительством царя. По одной из версий, этот факт привёл к появлению апокрифического текста, свидетельствующего о переписке Иисуса Христа с Абгаром V Уккамой, предком Абгара IX, хотя некоторые исследователи, например Адольф фон Гарнак, не поддерживают это предположение.

Легенда связывала его с Абгаром V, современником Иисуса Христа, и перенесла события II века, связанные с принятием Абгаром IX христианства, к началу нашей эры. С перенесением этой легенды на армянскую почву Абгар IX в некоторых исторических трудах арменизировался, что послужило поводом для включения его имени в список армянских царей.
Лукас Ван Ромпей, заслуженный профессор религиоведения, отмечает следующее: «Что касается этнического происхождения царей Абгаридов, мы не можем установить, были ли они арабами (на что могут указывать некоторые имена), арамеями, парфянами или армянами»

Примечания 

Цари Осроены
Правители Азии III века
История христианства
Древняя история Турции